

Persone
 Anne McCarty Braden (1924-2006) – attivista statunitense, sostenitrice dell'uguaglianza fra le razze
 Chad McCarty (1977) – allenatore di calcio ed ex calciatore statunitense, di ruolo centrocampista
 Dax McCarty (1987) – calciatore statunitense, di ruolo centrocampista
 Henry McCarty, noto come Billy the Kid (1859-1881) – criminale statunitense
 Howie McCarty (1919-1973) – cestista statunitense
 Jim McCarty (1943) – batterista britannico
 Joseph McCarthy (1908-1957) – politico statunitense, promotore del maccartismo
 Kelli MCarty (1969) – modella e attrice statunitense, Miss USA 1991
 Kelly McCarty (1975) – ex cestista statunitense naturalizzato russo
 Maclyn McCarty (1911-2005) – genetista statunitense
 Mary McCarty (1923-1980) – attrice e cantante statunitense
 Steven McCarty Palazzo (1970) – politico statunitense
 Walter McCarty (1974) – ex cestista, allenatore di pallacanestro e cantante statunitense

Altro
 21572 Nguyen-McCarty − asteroide della fascia principale, scoperto nel 1998

Pagine correlate
McCarthy